Pokój Boży – ogólnoświatowa seria zgromadzeń religijnych Świadków Jehowy przeprowadzonych od lipca 1986 do stycznia 1987
 Pokój i Rozejm Boży – zespół konwencji średniowiecznego Kościoła rzymskokatolickiego